Horvátország
Perci falu Buzet községben, Isztria megyében
Perci falu Tar-Vabriga községben, Isztria megyében